Депре́ссия (от  — «подавление») — многозначный термин.

 Депрессия — психическое расстройство.
 Депрессия (экономика) — долговременный экономический кризис, более серьёзный, чем спад экономики.
 Депрессия (геология) — понижение на земной поверхности независимо от его формы и происхождения.
 Депрессия (метеорология) — область пониженного атмосферного давления.
 «Депрессия» — советский фильм 1991 года, режиссёр Алоиз Бренч.